Западный регион — административно-территориальная единица:
 Западный регион (Сингапур) — условная территориальная единица Сингапура, использующаяся для сбора статистических данных и экономического планирования.
 Западный регион (Камерун) — административно-территориальная единица первого уровня в Камеруне.

См. также 
 Западный регион развития Румынии